«Неожиданность» (, Achanak) — индийский триллер, снятый режиссёром Нарешем Мальхотрой и вышедший в прокат 12 июня 1998 года.

Сюжет 
Овдовевший богатый промышленник Яшпал Нанда живёт со своей дочерью Нишой, и двумя сыновьями Виджаем и Арджуном. Ниша выходит замуж за Нилеша, а Виджай женится на Мадху. Вскоре Арджун встречает Пуджу. Молодые люди влюбляются друг в друга.

Неожиданно Виджай и Ниша умирают. Пуджу обвиняют в убийстве и арестовывают. Арджун помогает ей сбежать из тюрьмы. Вскоре жестоко погибает отец Арджуна, а тот становится главным подозревамым и вынужден скрываться. Теперь влюбленные берут расследование в свои руки…

Роли 
 Говинда — Арджун Нанда
 Маниша Койрала — Пуджа
 Саид Джаффри — Яшпал Нанда
 Рахул Рой — Виджай Нанда
 Пинки Сингх — Ниша
 Далип Тахил — Нилеш
 Фарха Нааз — Мадху Нанда
 Джонни Левер — Джони/Мони/Тони Капур
 Пареш Равал — Сагар Шривастав
 Тинну Ананд — инспектор Пандей
 Шахрукх Кхан — играет самого себя
 Санджай Датт — играет самого себя

Песни

Примечания 

Фильмы-триллеры Индии
Фильмы Индии 1998 года